santa-teresinhensi – abitanti di Santa Teresinha (Bahia)
santa-teresinhensi – abitanti di Santa Teresinha (Paraíba)